Noeth ou Noëth est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Chris Noeth (1971-), dessinateur de bande dessinée et graphiste de jeux informatiques américain ;
 Gabriël Noëth (1908-?), footballeur belge ;
  (1974-), auteur, écrivain et directeur du mouvement syndical sud-africain.

Astronomie 
 (24931) Noeth, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme germanique